Сан Хосе дел Оро има више значења:

 Сан Хосе дел Оро, Сан Хосе де лас Кањас (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе дел Оро, Сан Висенте (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хосе дел Оро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику